Delta v in de astrodynamica
 Delta V (band), een Italiaanse muziekgroep
 Delta V (computerspel), een videogame van Bethesda Softworks